Cristián Álvarez puede referirse a:

 Cristián Álvarez Valenzuela (1980-), futbolista chileno;
 Cristian "Pity" Álvarez (1972-), músico argentino;
 Cristian D. Álvarez (1985-), futbolista argentino;
 Cristian O. Álvarez (1978-), futbolista argentino;
 Cristián M. Álvarez, Jopito (1992-), futbolista argentino;